Velje Polje (Višegrad), een plaats in de gemeente Višegrad, Bosnië-Herzegovina
 Velje Polje (Tutin), een plaats in de Servische gemeente Tutin